Hier volgt een afleveringenlijst van Supernatural. De eerste aflevering werd uitgezonden op 13 september 2005 in de VS op de WB. Na het eerste seizoen is de serie verhuisd naar de CW. Op 22 maart 2019 werd aangekondigd dat seizoen 15 de laatste zou zijn. Deze creatieve beslissing kwam van de cast zelf en niet van het netwerk. De laatste aflevering werd uitgezonden op 19 november 2020 in de VS op CW.

Overzicht

Afleveringen

Seizoen 1: 2005-2006

Seizoen 2: 2006-2007

Seizoen 3: 2007-2008

Seizoen 4: 2008-2009

Seizoen 5: 2009-2010

Seizoen 6: 2010-2011

Seizoen 7: 2011-2012

Seizoen 8: 2012-2013

Seizoen 9: 2013-2014

Seizoen 10: 2014-2015

Seizoen 11: 2015-2016

Seizoen 12: 2016-2017

Seizoen 13: 2017-2018

Seizoen 14: 2018-2019

Seizoen 15: 2019-2020 

Supernatural